Charlevoix kan syfta på:

 Charlevoix Airport – en flygplats i Kanada
 Charlevoix, Michigan – administrativ huvudort i Charlevoix County i Michigan
 Charlevoix (region) – traditionell region i Kanada
 Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1682–1761), en upptäcktsresande

Se även 
 Charlevoix County